Jurij Malyšev – ex canottiere sovietico
 Jurij Vasil'evič Malyšev – cosmonauta sovietico
 Maksym Malyšev – calciatore ucraino
 Sergej Malyšev – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 russo
 Stabilimento Malyšev - industria della difesa ucraina